La saison 2016-2017 du Championnat d'Algérie féminine de basket-ball est la 47é édition de la compétition.

Clubs participants

Participants 2016-2017 
 OC Alger        
 GS Pétroliers         
  MTSétif 
  Hussein-Dey Marines 
  JF Kouba 
  US Aurès  Batna 
  RC Bordj Bou Arréridj 
  MC Saida

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Défaite : 1 point
 Forfait et match perdu par pénalité : 0 point

Classement de la saison régulière 

|

|}

Matches de la saison régulière

Play-off 

|

|}

Play- down

Liens externes

Notes et références 

2016-2017
Algérie F1
Basket-ball F1